Логистический поток — направленное движение совокупности материально-вещественных, финансовых, информационных, энергетических, кадровых и других видов ресурсов в экономической сфере от поставщиков к потребителям. Основой логистического потока является материальный поток, которому, как правило, сопутствуют или соответствуют прочие потоки (информационные, финансовые ).

Пример логистического потока:
 материальный — перемещение товаров посредством какого-либо транспорта;
 финансовый — расчеты за поставку товара;
 информационный — товаросопроводительная документация, ведение учета поставок в компьютерных базах данных.
Частные потоки в рамках логистического потока могут быть как сонаправлены (товары и накладные на них), так и противоположно направлены (товары и расчеты за них).

Литература 
  Валерий Чертыковцев. Управление логистическими процессами. Учебное пособие для вузов. Россия: ЛитРес, 2022. стр. 40-61

Логистика